L'Affaire Dreyfus – cortometraggio del 1899
L'Affaire Dreyfus – cortometraggio del 1902
L'Affaire Dreyfus – cortometraggio del 1908

Pagine correlate 
 Affare Dreyfus